Pulcinella steht für:

 Pulcinella, Figur des süditalienischen und neapolitanischen Volkstheaters
 Pulcinella (Kurzfilm), Kurzfilm von Emanuele Luzzati
 Pulcinella (Strawinsky), Ballett von Igor Strawinsky